Anna van Glymes van Bergen (1 november 1525 - 1563) was een adellijke dame uit het huis Glymes

Zij was de oudste dochter van Anton van Glymes, heer van Bergen op Zoom, en van Jacqueline van Croÿ.  Zij trouwde in 1543 met Robert van de Mark Arenberg, en in 1545 met Hendrik V van Montfoort.  Uit dat laatste huwelijk kreeg ze minstens één dochter: Catherina van Abbenbroek, die huwde met Boudewijn Hart van Abbenbroek

Huis Glymes
Glymes, An